

Nom commun

Gastronomie 
 En cuisine, un bouillon est une préparation culinaire, par exemple : 
le bouillon d'awara ; 
le bouillon de poisson ; 
le bouillon écossais. 
 Le bouillon cube est une préparation culinaire industrielle prête à l’emploi. 
 En ville, un bouillon est un type de restaurant populaire, par exemple : 
 Le Bouillon Duval ;
 Le Bouillon Chartier ; 
 Le Bouillon Racine.

Biologie 
 Bouillon-blanc, une plante.
 Microbiologie: Bouillon de culture, particulièrement en bactériologie, milieu de culture liquide, généralement distribué en tube à essais et destiné à obtenir une croissance rapide du micro-organisme étudié. Il s'agit en général d'une solution stérile de peptones, c'est-à-dire d'hydrolysats riches en protéines. Voir aussi l'article Culture microbiologique. Liste de bouillon de culture: 
 le bouillon au sélénite ; 
 le bouillon bilié ; 
 le bouillon Bryant et Burkey ; 
 le bouillon Clark et Lubs ; 
 le bouillon cœur-cervelle ; 
 le bouillon de Dubos ; 
 le bouillon de Schaedler ; 
 le bouillon Frazer ; 
 le bouillon lactosé au BCP ; 
 le bouillon nitraté ;
 le bouillon nitrité ; 
 le bouillon Rappaport Vassiliadis.

Parties ou totalités d'un nom propre

Localités 

 Bouillon, commune française des Pyrénées-Atlantiques. 
 Bouillon, ville et commune wallonne de Belgique située dans la province de Luxembourg. 
 Bouillon, ancien nom de la commune française de Jullouville (Manche) et hameau au sein de cette dernière. 
 Le Bouillon, commune française de l'Orne.

Ancien pays 
 La ville belge de Bouillon, ci-dessus, fut au Moyen Âge le siège de la seigneurie de Bouillon, faisant partie de la principauté de Liège.
 À partir de 1548, la seigneurie de Bouillon se change en duché de Bouillon.
 Avant la période française (1795-1815), on parle de République bouillonnaise (1794-1795).

Hydronyme 
 Bouillon, cours d'eau français qui coule dans les départements du Cher et de Loir-et-Cher ;
 Le Bouillon, résurgence formant la source principale du Loiret.

Patronyme 

 Bastien Bouillon (?-), acteur français.
 Christophe Bouillon (1969-), homme politique français.
 Francis Bouillon (né en 1975), joueur canadien de hockey. 
 Godefroy de Bouillon (vers 1058-1100), chevalier franc et premier souverain chrétien de Jérusalem. 
 Jean-Claude Bouillon (1941-2017), acteur français. 
 Jo Bouillon (1908-1984), chef d'orchestre français. 
 Marc Bouillon (né en 1968), coureur cycliste belge.
 Michel Bouillon, peintre français du . 
 Pierre Bouillon (1775-1831), peintre et graveur français. 
 Roger Bouillon (1940-2008), spéléologue, préhistorien et archéologue français.
 Stéphane Bouillon (né en 1957), préfet.

Œuvres de fiction 

 La Potion magique de Georges Bouillon, roman de Roald Dahl paru en 1982 ;
 Le Bouillon, troisième épisode de la saison 2 de Family Business diffusé en 2020.

Expressions 
 « Bouillon de onze heures » : boisson empoisonnée.

Autres 
 Bouillon : part des invendus d'un journal.
 Bouillon : démodé Soupe populaire

Patronyme français